Austràlia:
Comtat de Murray (Nova Gal·les del Sud)
Comtat de Murray (Austràlia Occidental)
 Estats Units:
Comtat de Murray (Geòrgia)
Comtat de Murray (Minnesota)
Comtat de Murray (Oklahoma)